Springfield Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Springfield Presbyterian Church (Sharpsburg, Kentucky), NRHP-ID 79000959
 Springfield Presbyterian Church (Sykesville, Maryland), NRHP-ID 86002110